

Anni
54 – anno del I secolo d.C.
54 a.C. – anno del I secolo a.C.

Letteratura 
54 – romanzo di Wu Ming del 2002

Matematica
54 – numero naturale

Musica 
 54 – album degli Yo Yo Mundi del 2004